Tristan Vauclair (né le  à Delémont dans le canton du Jura en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le petit frère de Geoffrey Vauclair et de Julien Vauclair, joueurs de hockey.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 

Il fait partie de l'équipe de Suisse de hockey sur glace au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
2003

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||HC Lugano -20 ans||Juniors Élites A||15||4||2||6||18||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||HC Ajoie||LNB||6||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||Huskies de Rouyn-Noranda||LHJMQ||36||1||4||5||28||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Huskies de Rouyn-Noranda||LHJMQ||23||1||4||5||10||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Ajoie||LNB||24||3||8||11||34||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||HC Coire||LNB||40||2||10||12||38||4||1||0||1||4
|-
|2005-2006||HC Lugano||LNA||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Genève-Servette HC||LNA||37||3||2||5||6||3||0||1||1||0
|-
|2006-2007||HC Lugano||LNA||39||4||4||8||26||6||0||0||0||6
|-
|2007-2008||HC Lugano||LNA||47||5||9||14||65||4||2||1||3||16
|-
|2008-2009||HC Lugano||LNA||49||2||5||7||18||5||1||0||1||4
|-
|2009-2010||HC Lugano||LNA||50||6||10||16||44||4||2||0||2||0
|-
|2010-2011||HC Lugano||LNA||48||2||12||14||14||4||1||0||1||2
|-
|2011-2012||HC Fribourg-Gottéron||LNA||44||7||4||11||16||11||2||1||3||6
|-
|2012-2013||HC Fribourg-Gottéron||LNA||50||4||9||13||32||17||2||1||3||2
|-
|2013-2014||HC Fribourg-Gottéron||LNA||41||5||6||11||37||10||2||0||2||6
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||LNA||42||4||6||10||38||4||0||0||0||0
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA||43||5||2||7||70||2||0||0||0||0
|-
|2016-2017||HC Red Ice||LNB||39||8||8||16||26||5||0||0||0||6
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||LNA||2||0||0||0||0||11||4||0||4||6
|-
|2017-2018||HC Fribourg-Gottéron||LNA||36||2||6||8||16||5||1||0||1||31
|-
|2018-2019||HC Fribourg-Gottéron||LNA||46||5||4||9||36||5||1||1||2||4
|-
|2019-2020||HC Fribourg-Gottéron||LNA || 44|| 2|| 2|| 4|| 18||-||-||-||-||-

|2003|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||0||1||1||14||
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||2||0||2||10|| de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||0||0||0||0||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||7||0||2||2||4|| de la division Est
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||CHL||5||0||3||3||0||Huitième de finale
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2||2||0||2||0||Huitième de finale
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||CHL||2||0||0||0||2||Phase de groupe
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2||0||1||1||2||Huitième de finale
|-
|2016-2017||HC Red Ice||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Seizième de finale
|-
|2017-2018||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2||0||1||1||2||Huitième de finale
|-
|2018-2019||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||0||0||2||Huitième de finale
|-
|2019-2020||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||0||0||4||Huitième de finale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1985
Naissance à Delémont
Naissance dans le canton du Jura
Sportif du canton du Jura
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Lugano
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont